Otohydridae est une famille d'hydrozoaires faisant partie des cnidaires.

Liste des genres  
Selon , Otohydridae comprend le genre suivant :

 genre Otohydra Swedmark & Teissier, 1958

Références taxinomiques

Notes et références 

Otohydridae